Amusementswereld, de vermaakindustrie
 Showbiz, een muziekalbum van de Britse band Muse
 Showbizzquiz, een Nederlandse televisiequiz met Ron Brandsteder